Audax peut faire référence à :
 une audax, une épreuve sportive de régularité et d'endurance, à vitesse imposée. Voir par exemple Paris-Brest-Paris Audax ;
 Audax Club parisien, un club cycliste français ;
 Audax Club Sportivo Italiano, un club de football chilien ;
 Audax, une entreprise fabriquant des haut-parleurs ;
 Audax, un grammairien latin ;
 Audax, marque d'automobiles fabriquées par la Société Bournhonet, Lerefait et .
 Audax, modèle de voiture fabriquée par le constructeur britannique Rootes Group.